Le mot Belalcázar peut signifier : 
Belalcázar (Cordoue), une commune de la communauté autonome d'Andalousie, dans la province de Cordoue, en Espagne.
Belalcázar (Caldas), une municipalité située dans le département de Caldas, en Colombie.